Ке́йден Кларк (; , Медайна, Миннесота, США) — американский футболист, полузащитник клуба «РБ Лейпциг».

Карьера

Клубная карьера 
5 февраля 2020 года Кларк подписал контракт с клубом Чемпионшипа ЮСЛ «Нью-Йорк Ред Буллз II». Его профессиональный дебют состоялся 17 июля 2020 года в матче против «Хартфорд Атлетик», в котором он вышел в стартовом составе. 29 августа 2020 года в матче против «Лаудон Юнайтед» забил свой первый гол в профессиональной карьере.

10 октября 2020 года клуб «Нью-Йорк Ред Буллз» подписал контракт с Кларком, после того как выкупил права на него в MLS у «Миннесоты Юнайтед» за $75 тыс. в общих распределительных средствах. В тот же день он дебютировал за «Нью-Йорк Ред Буллз» в матче против «Атланты Юнайтед», в котором, выйдя в стартовом составе, забил гол, принёсший его клубу победу с минимальным счётом, за что был включён в команду недели MLS.

24 июня 2021 года Кларк перешёл в клуб немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг», подписав контракт до июня 2024 года, но остался в «Нью-Йорк Ред Буллз» в аренде на оставшуюся часть сезона 2021. 9 февраля 2022 года Кларк продлил контракт с «РБ Лейпциг» до 2025 года и вернулся в «Нью-Йорк Ред Буллз» в аренду на сезон 2022 с опцией продления.

Международная карьера 
В составе сборной США до 20 лет Кларк стал победителем молодёжного чемпионата КОНКАКАФ 2022.

Достижения 
 
  сборная США до 20 лет
 Победитель молодёжного чемпионата КОНКАКАФ: 2022

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты США
Игроки сборной США по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Нью-Йорк Ред Буллз II»
Игроки ФК «Нью-Йорк Ред Буллз»